

Тріфенешть () — село у Флорештському районі.
 Тріфенешть () — село у Синжерейському районі. Входить до складу комуни Хечул-Ноу.